La siguiente es una cronología de la historia de la ciudad de Milán, Italia.

El sombreado de la 2.ª columna tiene el siguiente significado:

Referencias

Bibliografía

Publicado en los siglos XVI-XX
en inglés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en otros idiomas
 
 ; 2nd edn (1619) with additions by Girolamo Borsieri, Milan: Bidelli.

Publicado en el siglo XXI
en inglés
 
 
 
 
 
  + 1870 ed.
 
 
 
 
 

en italiano
 
 
  1953-1966 (17 volumes)
 Luigi Ganapini. Una città in guerra (Milano, 1939-1951) (Milan: Angeli, 1988)
 Achille Rastelli. Bombe sulla città. Gli attacchi aerei alleati: le vittime civili a Milano (Milan: Mursia, 2000)

Publicado en el siglo XXI
en inglés

 
 
 

 
 
 

en italiano
 Francesco Ogliari. Fiamme su Milano: I bombardamenti aerei 1940-1945 (Pavia: Selecta, 2005)

Enlaces externos

 Europeana. Items related to Milan, various dates.
 Digital Public Library of America. Items related to Milan, various dates

 
milan